Хаджинов Микола Захарович(04.09.1930-12.08.2015) Почесний громадянин Добропільського району

Біографія 
Микола народився 4 вересня 1930 року в селі Староігнатівка Бойківського району, в грецькій родині .

Закінчив сільськогосподарський технікум за спеціальністю агрономія. З 1954 року працював в селі Грузьке Добропільського району, в 1956 році вступив заочно до Дніпропетровського сільськогосподарського інституту. 

Після закінчення навчання Миколі запропонували залишитися викладачем в інституті, але він відмовився і залишився працювати в Добропільському районі. У 1958 році його призначили головою колгоспу ім Куйбишева в селі Володимирівка, де він пропрацював 38 років до виходу на пенсію в 1996 році. Загальний стаж роботи в колгоспі 52 роки.

Йому першому присвоїли звання Почесного жителя Добропільського району в 1997 році.

Помер 12 серпня 2015 року.

Пам'ять 
Громада села Володимирівки представила на розгляд Шаховскому сільській раді "Звернення про увічнення пам'яті видатного земляка Хаджинова Миколи Захаровича шляхом висадки Алеї пам'яті і Меморіальної дошки на території Володимирського СДК".

Джерела 
 Жители села Владимировка хотят увековечить имя своего земляка 
 Подолян В. В. Слово про Добропілля: роки, події, люди / В.В. Подолян. – Донецьк: Престиж-party, 2009. – 367 с.

Примітки 

Почесні громадяни Добропільського району